Zien, het visueel waarnemen van voorwerpen uit de omgeving met behulp van de ogen
Zichtbaarheid, de eigenschap van iets om met de ogen waargenomen te kunnen worden
Zicht (gereedschap), een landbouwwerktuig voor het maaien van graan